Rails est 
 le pluriel de rail ;
 un raccourci pour Ruby on Rails, en informatique.

C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :

 Rails, une série de B.D. de science-fiction.
 Rails, un court-métrage d'animation de Manuel Otéro sorti en 1980 ;

Voir aussi 
 
 Raï